Calle San Miguel puede referirse a:

 Calle San Miguel, en Torremolinos (Málaga).
 Calle San Miguel, en Palma de Mallorca.